Коро́винское шоссе́ (название утверждено в 1961 году) — шоссе на севере Москвы, расположенное в Северном административном округе.

Происхождение названия 

Получило своё название по направлению к бывшей деревне Коровино, которое находилось в конце нынешнего Коровинского шоссе (вошло в состав Москвы в 1960 году, снесено в 1984 году). Впервые деревня упоминается в документе 1586 года как Никольское, Коровий Враг тож. Предполагают, что оно получило название от ручья Коровий Враг. Ещё ранее, в XV веке, в этих местах была известна административная область Коровий Стан. Возможно, своё имя он получил от прозвища Корова князя Ивана Юрьевича Патрикеева (двоюродного брата Ивана III), достоверно владевшего землями по соседству с Коровиным.Ранее (до строительства канала имени Москвы, аэропорта Шереметьево, МКАД) Коровинское шоссе продолжалось далее до Рогачёвского шоссе.

Расположение 
Начинается от Дмитровского шоссе, пересекая Пяловскую, Селигерскую улицы, Проектируемые проезды № 6191, 6193, 6194, Коровинский проезд, Дегунинскую улицу, улицу Ивана Сусанина, Талдомскую улицу, а также улицу Восьмисотлетия Москвы, Ангарскую, Базовскую, Клязьминскую улицы, Ижорский проезд, Проектируемый проезд № 210 и Ижорскую улицу. Через Ижорскую улицу и Бусиновский проезд имеет выезд на МКАД и Лихачевский проспект города Долгопрудного.

Транспорт

Автобусы 
На разных участках Коровинского шоссе проложены маршруты автобусов:
 № 114 — Базовская улица — 
 № 149 — Коровино — 
 № 191 — Станция Ховрино — 
 № 194 — Коровино — 
 № 200 — Лобненская улица —  
 № 215 — Станция Ховрино —  (с заездом на улицу Ивана Сусанина и к платформе «Моссельмаш» Октябрьской железной дороги)
 № 215к — Станция Ховрино —  (без заезда на улицу Ивана Сусанина и к платформе «Моссельмаш» Октябрьской железной дороги)
 № 270 — Станция Ховрино — 
 № 499 — Бусиново — Платформа Лианозово
 № 591 — Станция Ховрино — 
№ 643 (экспресс) — 9-й микрорайон Кожухова — станция Ботанический Сад - Коровинское шоссе
 № 656 — Бусиново — 
 № 665 — Станция Ховрино — Лобненская улица
 № 672 — Коровино — 
 № т56 — Базовская улица — Тверская застава

Маршрутные такси 
На участке Коровинского шоссе от Ангарской улицы до улицы 800-летия Москвы проходит маршрут маршрутного такси:
 № 1014 (А-5) — Станция Ховрино — «Ашан-Алтуфьево»

Метро 
 Станция метро «Селигерская»  Вход в южный вестибюль станции расположен рядом с домом № 2А.

Железнодорожный транспорт 
Ближайшие железнодорожные станции  Октябрьской железной дороги:
 Ховрино (1,2 км),
 Моссельмаш (1,3 км)

Учреждения и организации

Чётная сторона 
 № 2А — гостиница «Комплекс Метростроя».
 № 6, к. 2 — Дмитровский отдел ЗАГС.
 № 6, к. 3 — Дом детского творчества.
 № 10 — гостиница «Холидей Инн Москва Селигерская».
№ 10, стр. 2 — Бизнес-центр «Ирис».
 № 14А — Школа № 771 (Структурное подразделение № 3)
 № 16А, стр. 1 — АЗС «Газпромнефть».
 № 20, к. 1 — Сбербанк России — отделение № 9038/01159, магазин «Книги», магазин «Подружка», зоомагазин «Четыре лапы»
 № 20А — детский сад № 2246 (круглосуточный, для детей с нарушением речи).
 № 22 — библиотека САО № 196.
 № 24, к. 1 —  магазин «Перекресток», магазин «Би-Би»,  магазин «Корейские автозапчасти», аптека «Ригла» 
 № 24А — школа № 847.
 № 26/2 — Магазин «Пятёрочка», магазин «Рыболов-Спортсмен», магазин «Fix Price».
 № 28 — колледж архитектуры и строительства № 7.
 № 36А — детская поликлиника № 86, травмпункт.

Нечётная сторона 
 № 1, к. 1 — Почта России — отделение № 504-125504, Пицерия «Доминос пицца»
 № 5, к. 1 — Сбербанк России — отделение № 9038/01173, магазин «Дикси».
 № 9, к. 1 — магазин «Верный».
 № 13, к. 1 — Магазин «Магнит», аптека «Столички», зоомагазин.
 № 17А — ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие».
 № 19 — Магазин «Магнит», магазин «Магнит Косметик». аптека «Магнит»
 № 19, к. 1 — салон красоты «Багира». аптека «Горздрав», «Ваш Ломбард».
 № 21, к. 1 — Сбербанк России, магазин «Пятерочка».
 № 21А — детский сад № 185 (для детей с нарушением речи).
 № 23, к. 1 — Медицинский центр «Добромед», магазин «Пятёрочка». магазин «Смешные цены», магазин-кафе Пекарня N1, магазин «Вкус Вилл», пицерия «Додо пицца»
 № 25/30 — Почта России — отделение № 412-125412, магазин «Продукты», салон сотовой связи «Связной», салон сотовой связи «Билайн». Типография.
 № 29 к. 1 —  Магазин «Хороший день».
 № 33А —  магазин «Магнит», Магазин-кафе Пекарня N1
 № 35А — Москассзавод.
 № 37А — Мостеплосеть.
 № 37Б, стр. 1 — АЗС «Jb».
 № 41 — Дата-центр «NORD».

В искусстве 
Песня «Алевтина» :

Достопримечательности 
Вдоль Коровинского шоссе, между улицами 800-летия Москвы и Ангарской располагается парк «Ангарские пруды».

До 1987 года на Коровинском шоссе, владение 12, располагалось Дегунинское кладбище. В 1987 году могилы были перезахоронены на Щербинское кладбище. Территория бывшего кладбища была включена в состав территории МНТК «Микрохирургия глаза».

9 мая 2014 года на Коровинском шоссе рядом с домом №17 корпус 2. заложена Аллея Дружбы «Москва - Севастополь», посвященная 70-летию освобождения города Севастополь от немецко-фашистских войск.

Примечания

Ссылки 
 Коровинское шоссе на Wikimapia

Вылетные магистрали Москвы